Mart (voornaam)
Mart (Texas), plaats in Texas
Mart (zender)
datamart
Walmart, grootste supermarktconcern ter wereld.
De IPNI-afkorting voor de botanicus Carl Friedrich Philipp von Martius